I Miss You (in lingua italiana "mi manchi") può riferirsi a:

Cinema 
 I Miss You (titolo originale Imgeuliwo) – film sudcoreano del 1970

Musica 
 I Miss You – singolo di Björk del 1995
 I Miss You – singolo di Monifah del 1995
 I Miss You – singolo degli Incubus del 1999
 I Miss You – singolo di Miley Cyrus del 2001
 I Miss You – singolo di DMX del 2002
 I Miss You – singolo di Darren Hayes del 2003
 I Miss You – singolo dei Blink-182 del 2004
 I Miss You – singolo dei D.H.T. del 2007
 I Miss You – singolo di Basshunter del 2008
 I Miss You – EP delle Girl's Day del 2014
 I Miss You – singolo dei Clean Bandit del 2017